Пламен Илиев е български футболист, който играе за Спартак (Плевен) като дясно крило. Роден е на 4 февруари 1994 г. Висок e 180 см. Минал е през юношеските формации на Литекс и Левски (София).

Кариера

Спартак Плевен

Завръщане в „Спартак“

Успехи 
 Спартак Плевен
 1 място Северозападна В група – 2015

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Ботев (Враца)
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Родени в Плевен
Футболисти от Академия Литекс